Toxosporiella är ett släkte av svampar. Toxosporiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Toxosporiella